El 2,3,3,3-tetrafluoropropè o  HFO-1234yf , és una hidrofluoroolefina  ( (HFO) amb la fórmula CH2=CFCF3. Es proposa reemplaçar el R-134a (1,1,1,2-tetrafluoroetà) com a refrigerant als circuits d' aire condicionat dels automòbils.

R1234yf està fabricat exclusivament per Chemours (abans DuPont ) i Honeywell , que tenen una patent.

Creació 
El compost es pot preparar en diverses etapes, a partir de l'1,2,3-tricloropropà. L'àtom de fluor mitjà s'introdueix per primera vegada mitjançant eliminació i addició posterior. Després de la formació d'un tetraclorofluoropropà per cloració a la llum solar, el compost queda parcialment fluorat. En els últims passos, primer es preparen 3-cloro-2,3,3-trifluoropropè i 3,3-dicloro-2,3-difluoropropè per deshidrohalogenació , que es fan reaccionar amb pentafluorur d'antimoni per donar 2,3,3,3- tetrafluoropropè.

Propietats 
El 2,3,3,3-tetrafluoropropè és un gas inflamable i incolor amb una lleugera olor inherent. A diferència dels hidrocarburs que contenen clor, no esgota la capa d'ozó i, per tant, no la danya. El seu potencial d'escalfament global també és baix i és < 1 (relacionat amb 100 anys, diòxid de carboni = 1). Això contrasta amb altres fluorocarburs com l'1,1,1,2-tetrafluoroetanoamb un potencial d'escalfament global d'uns 1500. El motiu d'això rau en la ràpida degradació del 2,3,3,3-tetrafluoropropè, la seva vida mitjana a l'atmosfera és només d'uns 12 dies. Reacciona principalment amb els radicals hidroxi reactius de l'atmosfera, degradant-se primer a fluorur de trifluoroacetil i finalment a àcid trifluoroacètic estable per hidròlisi .

Segons Antoine, la funció de pressió de vapor resulta de log 10 (P) = A−(B/(T+C)) (P en bar, T en K) amb A = 4,555, B = 1099 i C = -2,180 en el rang de temperatures va de −50 a 30 °C.

Usos 
A més del diòxid de carboni, el 2,3,3,3-tetrafluoropropè s'utilitza com a substitut de l'1,1,1,2-tetrafluoroetano com a refrigerant en sistemes d'aire condicionat. És controvertit per la seva inflamabilitat i els perillosos productes de combustió fluorur d'hidrogen i fluorur de carbonil.

Inflamabilitat 
Encara que el producte està classificat lleugerament inflamable per ASHRAE, diversos anys de proves realitzades per SAE International van demostrar que el producte no es podia encendre en les condicions que normalment experimenta un vehicle. A més, diverses autoritats independents van avaluar la seguretat del producte als vehicles i algunes d'elles van concloure que era tan segur d'utilitzar com l'R-134a, el producte que s'utilitzava llavors als cotxes. A l'atmosfera, HFO-1234yf es degrada a àcid trifluoroacètic, que és un àcid orgànic fort lleugerament fitotòxic sense mecanisme de biodegradació conegut a l'aigua. En cas d'incendi, allibera fluorur d'hidrogen altament corrosiu i tòxic i el fluorur de carbonil gasós altament tòxic.

El juliol de 2008, Honeywell i Du-Pont van publicar un informe que afirmava que "l'HFO-1234yf és molt difícil d'encendre amb una guspira elèctrica", detallant les proves que van fer passant el gas sobre una placa calenta escalfada a diverses temperatures en el rang de 500-900°C. La ignició només es va veure quan l'HFO-1234yf es va barrejar amb oli PAG i es va passar per sobre d'una placa > 900 °C.

L'agost de 2012, Mercedes-Benz va demostrar que la substància es va encendre quan els investigadors la van ruixar i l'oli del compressor d'aire condicionat al motor calent d'un cotxe. Un enginyer sènior de Daimler que va fer les proves, va declarar: "Estàvem congelats en el xoc, no ho vaig a negar. Necessitàvem un dia per comprendre el que acabàvem de veure". La combustió es va produir en més de dos terços dels seus xocs frontals simulats. Els enginyers també van notar gravats al parabrisa causats pels gasos corrosius. El 25 de setembre de 2012, Daimler va emetre un comunicat de premsa[10] i va proposar la retirada dels cotxes que utilitzaven el refrigerant. Els fabricants d'automòbils alemanys van defensar el desenvolupament de refrigerants de diòxid de carboni, que van argumentar que seria més segur.

L'octubre de 2012, SAE International va establir un nou projecte d'investigació cooperativa, CRP1234-4, que incloïa membres de tretze companyies d'automoció, per ampliar les seves proves anteriors i investigar les afirmacions de Daimler. Una actualització preliminar del desembre de 2012 i un informe final publicat públicament el 24 de juliol de 2013 van acordar que l'R-1234yf era segur d'utilitzar en sistemes d'aire condicionat d'expansió directa d'automòbils. Es va creure que R-1234yf no augmentava el risc estimat d'exposició al foc del vehicle. L'informe, a més, afirmava que “les proves d'alliberament de refrigerant realitzades per Daimler no van ser realistes” i “va crear condicions extremes que afavorien l'encesa”. L'informe final va comptar amb el suport de Chrysler/Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, PSA, Renault i Toyota. Daimler, BMW i Audi van decidir retirar-se de l'equip SAE R-1234yf CRP.

Després de les afirmacions de Mercedes que el nou refrigerant es podria encendre, el Kraftfahrt-Bundesamt d'Alemanya (KBA, Autoritat Federal de Transport de Motors) va realitzar les seves pròpies proves. Van presentar un informe a la Unió Europea l'agost de 2013. L'Autoritat va concloure que, tot i que l'R-1234yf era potencialment més perillós que l'R-134a utilitzat anteriorment, no comportava cap perill greu. Daimler no estava d'acord amb aquesta conclusió i va argumentar que l'informe donava suport a la seva decisió de continuar utilitzant refrigerants més antics.

El 23 de juliol de 2010, General Motors va anunciar que introduiria HFO-1234yf als models Chevrolet, Buick, GMC i Cadillac del 2013 als EUA Cadillac es va convertir en el primer cotxe nord-americà a utilitzar R-1234yf el 2012.

Des de llavors, Chrysler, GMC i Ford han començat a fer la transició de vehicles a R1234yf. Els fabricants d'automòbils japonesos també estan fent la transició a R1234yf. Honda i Subaru van començar a introduir el nou refrigerant amb els models 2017. Del 2017 al 2018, BMW va canviar tots els seus models a R-1234yf. A partir del 2018, es calcula que el 50% dels vehicles nous dels fabricants d'equips originals (OEM) utilitzen R-1234yf.

El problema de la inflamabilitat ha cridat molt l'atenció, fet que va portar a la indústria a realitzar proves serioses de tercers. El resultat final és el següent: el refrigerant es cremarà, però es necessita molta calor per encendre'l i es crema lentament. Gairebé Tots els altres fluids sota el capó s'encendran més fàcilment i es cremaran més calents que R1234yf, de manera que la indústria ha determinat que amb un disseny adequat del sistema d'aire condicionat, no augmenta les possibilitats d'incendi al vehicle.

La barreja de HFO-1234yf amb un 10-11% de R-134A està en desenvolupament per produir un gas híbrid revisat per ASHRAE per a la seva classificació com a A2L que es descriu com a “pràcticament no inflamable”. Aquests gasos estan en revisió amb els noms de R451A i R451B. Aquestes barreges tenen un GWP de ~147.

S'han proposat altres additius per reduir la inflamabilitat de l'HFO-1234yf, com el trifluoroiodomethane, que té un GWP baix a causa de la seva curta vida atmosfèrica, però és lleugerament mutagènic.

Seguretat 
El 2,3,3,3-tetrafluoropropè forma mescles de gas i aire inflamables i es classifica com a extremadament inflamable. El rang d'explosió està entre el 6,2% en volum com a límit inferior d'explosió (LEL) i el 12,3% en volum com a límit superior d'explosió (UEL).  Una segona font ofereix un rang del 6,7% a l'11,7% en volum.  La temperatura d'autoignició està entre 400 °C  i 405 °C.  Quan es crema, s'alliberen fluorur d'hidrogen i fluorur de carbonil (COF 2 ) tòxics i corrosius .

Riscos per la salut 
El 2,3,3,3-tetrafluoropropè va ser inclòs per la UE l'any 2012 d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (REACH) com a part de l'avaluació de substàncies al Pla d'acció rodant comunitari ( CoRAP ). Aquí es reavaluen els efectes de la substància sobre la salut humana i el medi ambient i, si cal, s'inicien mesures de seguiment. Les preocupacions sobre l'exposició ambiental , el tonatge elevat (agregat), altres problemes de perill i l'ús generalitzat van impulsar la inclusió del 2,3,3,3-tetrafluoropropè. La reavaluació va tenir lloc a partir de l'any 2012 i va ser realitzada per Alemanya. Aleshores es va publicar un informe final.

1. PERILL PER HINALACIÓ (simptoes, prevenció i primers euxilis) 
Aquesta provoca mareig, mal de cap, asfixia, per prevenir-ho utilitzar ventilació i com a primers euxilis, aire fresc i descans.

2. PERILL PER LA PELL (simptoes, prevenció i primers euxilis) 
Aquest en contacte amb liquid provoca congelació, per prevenir-ho utilitzar guants aïllants del fred i com a primers euxilis, cosultar-ho amb professionals.

3. PERILL PER ELS ULLS (simptoes, prevenció i primers euxilis) 
Aquest en contacte amb liquid provoca congelació, per prevenir-ho utilitzar protecció facial o ulleres de protecció  i com a primers euxilis, cosultar-ho amb professionals.

Adopció per part de la indústria de l'automòbil 
HFO-1234yf va ser desenvolupat per un equip de DuPont, dirigit per Barbara Haviland Minor, que va treballar conjuntament amb investigadors de Honeywell. El seu objectiu era complir la directiva europea 2006/40/CE, que va entrar en vigor l'any 2011 i exigia que totes les plataformes d'automòbils noves a la venda a Europa utilitzessin un refrigerant al seu sistema de CA amb un GWP inferior a 150.

Inicialment, es va considerar que HFO-1234yf tenia un GWP de 100 anys de 4, i ara es considera que tenia un GWP de 100 anys inferior a 1. Es pot utilitzar com a “reemplaçament gairebé directe” de l'R-134a, el producte utilitzat anteriorment en sistemes de CA d'automòbils, que té un GWP de 100 anys de 1430. Això significava que els fabricants d'automòbils no haurien de fer modificacions significatives en les línies de muntatge o en els dissenys de sistemes de vehicles per adaptar-se al producte. HFO-1234yf va tenir el cost de canvi més baix per als fabricants d'automòbils entre les alternatives proposades. El producte es pot manipular en tallers de reparació de la mateixa manera que l'R-134a, encara que requereix alguns equips diferents i especialitzats per realitzar el servei. Una de les raons d'això és la lleugera inflamabilitat de l'HFO-1234yf. Un altre problema que afecta la compatibilitat entre els sistemes basats en HFO-1234yf i R-134a és l'elecció de l'oli lubricant.

Poc després de la confirmació dels fabricants d'automòbils que l'HFO-1234yf s'adoptaria com a substitut del refrigerant d'aire condicionat d'automòbils R-134a, el 2010, Honeywell i DuPont van anunciar que construirien conjuntament una instal·lació de fabricació a Changshu, província de Jiangsu, Xina per produir HFO. —1234yf. El 2017, Honeywell va obrir una nova planta a Geismar, Louisiana, per produir també el nou refrigerant. Tot i que altres afirmen poder fabricar i vendre HFO-1234yf, Honeywell i DuPont tenen la majoria o totes les patents emeses per a HFO-1234yf i es consideren els principals actors en aquesta àrea a partir del 2018.

Producció 
Els mètodes típics per produir HFO-1234yf comencen amb 1,2,3,3,3-pentafluoropropè. La hidrogenació d'aquest alquè dona 1,2,3,3,3-pentafluoropropà, que en escalfar-se amb un catalitzador basat en Al sofreix una deshidrofluoració:

CF3CFHCFH2 → CF3CF=CH2 + HF

Referències 

Halurs orgànics